El nombre Vicente Ballester puede referirse a:

 Vicente Ballester Marco (1887-1980), cartelista español;  
 Vicente Ballester Martínez (1980-), ciclista español; 
 Vicente Ballester Muñoz (1890-19??), político español;
 Vicente Ballester Tinoco (1903-1936), político, escritor y periodista español.